Les élections régionales de 1979 dans le Land de Salzbourg () se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1979
Salzbourg
Politique en mars 1979